André Derain (1880-1954), artiste peintre français, un des fondateurs du fauvisme ;
 Marie Derain (née en 1969), juriste, « défenseur des enfants » de 2011 à 2014 ;
 Michel Derain, acteur de doublage, directeur artistique.

Noms dérivés 
 Maison d'André Derain, située à Chambourcy dans les Yvelines, en France ;
 Rue André-Derain, voie dans le  arrondissement de Paris, en France ;
Derain, cratère sur Mercure, ainsi nommé en hommage à André Derain.